Tiirakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tirgrund, klippa, Nyland, Helsingfors, 
 Tiirakari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar